Jan Alston, né le  à Granby au Québec, Canada est un joueur professionnel bi-national canadien et suisse de hockey sur glace.

Palmarès 
 Champion d'Allemagne DEL en 1998, 1999 et 2001 avec les Adler Mannheim
 Champion Suisse LNA en 2008 avec les ZSC Lions
 Vainqueur de la Ligue des Champions en 2009 avec les ZSC Lions

Distinctions 
 Meilleur buteur de la DEL 1999-2000
 Membre de l'équipe d'étoiles de la DEL 2000-2001
 Meilleur buteur LNA playoffs 2004-2005

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987|| Castors de Saint-Jean || LHJMQ|| 68|| 20|| 32|| 52|| 30|| 8|| 4|| 3|| 7|| 9
|-
| 1987-1988|| Castors de Saint-Jean|| LHJMQ|| 69|| 39|| 38|| 77|| 46|| 7|| 5|| 0|| 5|| 10
|-
| 1988-1989|| Castors de Saint-Jean|| LHJMQ|| 69|| 58|| 86|| 144|| 115|| 4|| 6|| 9|| 15|| 0
|-
| 1989-1990|| Lynx de Saint-Jean|| LHJMQ|| 65|| 61|| 74|| 135|| 137|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Équipe Canada|| Intl|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| HC Appiano|| Serie B2|| || 142|| || || || || || || || 
|-
| 1991-1992|| SSI Vipiteno Broncos|| Serie B1|| 24|| 47|| 36|| 83|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Lausanne HC|| LNB|| 4|| 8|| 7|| 15|| 2|| 10|| 11|| 14|| 25|| 4
|-
| 1992-1993|| HC Val Pusteria Wolves|| Serie A|| 16|| 21|| 15|| 36|| 14|| 3|| 4|| 0|| 4|| 8
|-
|1992-1993||HC Val Pusteria Wolves||Alpenliga|| ||29||27||56|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| HC Varèse|| Serie A|| 26|| 27|| 28|| 55|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1993-1994||HC Varèse||Alpenliga|| ||25||25||50|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| HC Bienne|| LNA|| 36|| 28|| 23|| 51|| 48|| 6|| 2|| 6|| 8|| 18
|-
| 1995-1996|| HC Davos|| LNA|| 35|| 29|| 21|| 50|| 42||5 || 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 1996-1997|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNA|| 20|| 9|| 10|| 19|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998||Capitals de Berlin || DEL|| 38|| 14|| 22|| 36|| 51|| 4|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 1998-1999|| Adler Mannheim|| DEL|| 45|| 33|| 20|| 53|| 32|| 12|| 4|| 7|| 11|| 10
|-
| 1999-2000|| Adler Mannheim|| DEL|| 55|| 31|| 43|| 74|| 36|| 5|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 2000-2001|| Adler Mannheim|| DEL|| 59|| 26|| 28|| 54|| 32|| 12|| 10|| 15|| 25|| 4
|-
| rowspan="2"|2001-2002|| ZSC Lions||  LNA|| 31|| 8|| 10|| 18|| 22|| 15|| 7|| 1|| 8|| 12
|-
|| GCK Lions|| LNB|| 3|| 3|| 2|| 5|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| ZSC Lions|| LNA|| 43|| 15|| 28|| 43|| 45|| 12|| 5|| 3|| 8||5 
|-
| 2003-2004|| ZSC Lions|| LNA|| 45|| 22|| 31|| 53|| 36|| 13|| 5|| 4|| 9|| 8
|-
| 2004-2005|| ZSC Lions|| LNA|| 37|| 15|| 24|| 39|| 28|| 15|| 11|| 13||24||10
|-
| 2005-2006|| ZSC Lions|| LNA|| 37|| 15|| 29|| 44|| 32|| 10|| 2|| 4|| 6|| 20
|-
| 2006-2007|| ZSC Lions|| LNA|| 40|| 11|| 15|| 26|| 64|| 7|| 3|| 3|| 6||4 
|-
| 2007-2008|| ZSC Lions|| LNA|| 42|| 7|| 19|| 26|| 20|| 17|| 7|| 8|| 15||31 
|-
| 2008-2009|| ZSC Lions|| LNA|| 50|| 14|| 20|| 34||46 || 4|| 0|| 0|| 0||2
|-
| 2009-2010|| ZSC Lions|| LNA|| 49|| 21|| 24|| 45||48 || 7|| 2|| 4|| 6||12
|-
| 2010-2011|| Lausanne HC|| LNB|| 45|| 16|| 28|| 44|| 47|| 17|| 1|| 3|| 4||4

|465||194||254||448||467||111||45||48||93||137

|197||104||113||217||151||33||18||28||46||18

|52||27||37||64||65||27||12||17||29||8

|42||48||43||91||40||3||4||0||4||8

|271||178||230||408||328||19||15||12||27||19

|2002||||Coupe Spengler||4||0||3||3||4||Vainqueur
|-
|2003|| Canada||Coupe Spengler||3||2||1||3||2||Finaliste
|-
|2004|| Canada||Coupe Spengler||4||3||3||6||8||
|-
| 2008-2009|| ZSC Lions|| Ligue des Champions|| 8|| 5|| 3|| 8|| 8 || Vainqueur

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1969
Naissance à Granby (Québec)
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur des Castors de Saint-Jean
Joueur des Lynx de Saint-Jean
Joueur du HC Appiano
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur du HC Varèse
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Davos
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du BSC Preussen
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la SSI Vipiteno Broncos